La Supercoupe des Pays-Bas 2006 () est la dix-septième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'Ajax Amsterdam aux dépens de son rival, le PSV Eindhoven.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2006
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football en 2006
Sport aux Pays-Bas en 2006
Sport en août 2006
Compétition de football à Amsterdam